Сезон 2014/2015 — 84-й сезон для ФК «Барселона» в чемпионате Испании.

Вместо завершившего карьеру футболиста Карлеса Пуйоля, капитаном команды был выбран Хави. Вице-капитанами Хави, Андрес Иньеста, Лионель Месси и Серхио Бускетс.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является катарская авиакомпания Qatar Airways. На левом рукаве футболки стал изображаться логотип турецкой торговой марки Beko.

Состав команды

Основной состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжная команда

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 157 250 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 70 800 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок Гампера

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи 
Время матчей — московское.

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

2014/2015
Барселона
2015